The Price He Paid – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
The Price He Paid – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
The Price He Paid – film del 1914 diretto da Lawrence B. McGill
The Price He Paid – cortometraggio del 1916 diretto da David Aylott